Groupe de discussion peut désigner :
 focus group, une forme de recherche qualitative / étude qualitative ;
 forum de discussion, un espace de discussion publique.